Kantküla může být

Kantküla (Kõue) — vesnice v obci Kõue v estonském kraji Harjumaa
Kantküla (Rägavere) — vesnice v obci Rägavere v estonském kraji Lääne-Virumaa
Kantküla (Torma) — vesnice v obci Torma v estonském kraji Jõgevamaa